Большая тройка — термин, употребляемый в мировой политике, международных отношениях, в отношении трёх самых крупных компаний, трёх самых значимых личностей и т. п.

В мировой политике 
Три лидера антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны — Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт (позже Черчилля заменил Клемент Эттли, а Рузвельта — Гарри Трумэн).

«Большой тройкой» в годы Второй мировой войны в мировой прессе называли понятие, символизировавшее руководителей трёх ведущих держав антигитлеровской коалиции и сами державы — СССР, США и Великобританию.

В экономике и бизнесе 
 Fitch Group, Moody’s, Standard & Poor's.
 Тройка крупнейших консалтинговых компаний — McKinsey, Bain, BCG.
 Тройка операторов мобильной связи в России, имеющих наибольшие абонентские базы (2000—2015) — МТС, Билайн, МегаФон.
 Тройка крупнейших американских автомобильных корпораций — Дженерал моторс, Форд, Крайслер.
 Тройка крупнейших американских локомотивных корпораций — АЛКО, Балдвин, Лима.
 Тройка крупнейших производителей геодезических приборов — Leica Geosystems, Trimble, Topcon/Sokkia.

СМИ и телевидение 
 Большая тройка из крупнейших американских телевизионных сетей и принадлежащих им основных американских телеканалов, включающих в комплексе: CBS, NBC и ABC. (В Соединенных Штатах существуют три основные традиционные коммерческие вещательные телевизионные сети — CBS (Columbia Broadcasting System), NBC (Национа́льная широковеща́тельная компа́ния) и ABC (Американская широковещательная компания), которые из—за их долговечности и успеха в рейтингах со временем стали именоваться: "Большой тройкой". Они оставались доминирующими на американском телевидении вплоть до 1990-х годов и до сих пор считаются крупнейшими теле-вещательными компаниями США.

Другие 
 Большая тройка Латинской Америки — Аргентина, Бразилия, Мексика.

В спорте 
 Большая тройка — название ведущих команд, лиг или спортсменов в различных видах спорта.

Примечания

См. также 
 Служебная:Указатель по началу названия/Большая пятёрка